Сендецкий — русская фамилия.

Известные носители:
 Сендецкий, Василий Иванович (1838—1907) — генерал-лейтенант, герой обороны Шипки в 1877 году.
 Сендецкий, Даниил Семёнович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8695; 26 ноября 1851.
 Сендецкий, Марцин (род. 1967) — польский поэт, журналист.
 Сендецкий, Олег Петрович — российский виолончелист, артист большого симфонического оркестра Мариинского театра, Заслуженный артист России (2008).
 Сендецкий, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; 8 сентября 1878.
 Сендецкий, Феофил Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 8521; 26 ноября 1850.